Gerde puede referirse a:
 Gerde  poderosa hechicera perteneciente a la raza de los feéricos.
 Gerde (Altos Pirineos) comuna francesa de Altos Pirineos.